Zerbo peut faire référence à : 
 Alfred Ki-Zerbo (vers 1875-1980), catéchiste réputé être le « Premier chrétien de Haute-Volta » ;
 Aminata Zerbo-Sabané (née en 1979), ministre burkinabée ;
 Joseph Ki-Zerbo (1922-2006), historien et homme politique burkinabé ;
 Lazare Ki-Zerbo (né en 1965), philosophe et chercheur burkinabé ;

 Fréjus Zerbo (né en 1989), joueur de basket-ball professionnel ivoirien ;
 Jacqueline Ki Zerbo (1933-2015), militante malienne pour les droits des femmes ;
 Jean Zerbo (né en 1943) prélat catholique malien ;
 Lassina Zerbo (né en 1963), géophysicien burkinabé, Premier ministre du Burkina Faso ;
 Saye Zerbo (1932-2013), militaire et homme d'État burkinabé, chef de l'Etat de la Haute-Volta (1980-1982) ;

 Zerbo, une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie.